Морелос 1. Сексион има више значења:

 Морелос 1. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос 1. Сексион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику